Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1931 () проводился в городе Торонто (провинция Онтарио) c 3 по 5 марта 1931 года. Турнир проводился в 5-й раз. В провинции Онтарио и городе Торонто чемпионат проводился в 5-й раз.

В турнире приняло участие 10 команд — 8 команд, представляющих провинции и территории Канады, а также команды городов Монреаль и Торонто. Это был последний чемпионат с участием команд городов, следующие чемпионаты проводились с участием только команд провинций и территорий.

Чемпионом стала (в 4-й в истории чемпионатов и 4-й раз подряд) команда, представлявшая провинцию Манитоба (для команды, которую возглавлял скип Bob Gourley, это была 1-я победа). Серебряные медали завоевала команда, представлявшая провинцию Онтарио (скип Ed Brower), бронзовые медали — команда, представлявшая город Торонто (скип Selvin Meredith).

Формат соревнований 
Команды играют между собой по круговой системе в один круг. Если у команд, претендующих на какие-либо из первых трёх мест, оказывается одинаковое количество побед, между ними проводится дополнительный матч (тай-брейк).

Матчи играются в 12 эндов.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты соревнований

Групповой этап 

  команда-чемпион
  команды, выходящие в тай-брейк за 2-е место

Тай-брейк

Итоговая классификация

Примечания 

1931
Спортивные соревнования в Торонто
Спорт в Канаде в 1931 году
Март 1931 года